Taliscio – appartenente al gruppo etnico dei talisci
 Lingua taliscia
 Monti Talysh – catena montuosa tra Azerbaigian e Iran 
 Khanato taliscio – antico stato asiatico